Brian Cohen ist der Name folgender Personen:

 Brian Tyler Cohen, US-amerikanischer Schauspieler, Blogger, Podcaster und Journalist
 Brian Cohen, Hauptfigur in dem Film Das Leben des Brian